Апрель ( — «Квітень») — багатозначний термін.
 «Апрель» — пісня гурту «Кино».
 «Апрель» — пісня гурту «АлисА».
 «Апрель» — радянський і російський рок-гурт.
 «Апрель» — Всесоюзна Асоціація письменників на підтримку Перебудови, створена 1989 року.
 Апрєль — котеджне селище Кіровському районі Томська, Росія.
 Борис Апрель — колишній псевдонім співачки Зіанджі.

Див. також 
 Апрелівка
 Ейпріл
 Квітень (значення)